Иванишевић је српско и хрватско презиме.

Познати људи 
 Горан Иванишевић (1971– ), бивши хрватски и југословенски тенисер
 Миливоје Иванишевић (1932– ), српски политичар
 Тибор Иванишевић (1990– ), српски рукометаш

Референце 

Хрватска презимена
Српска презимена